Termenul „Viagra” se poate referi la:

Viagra sau Sildenafil, medicament
Herbal viagra, produse pe bază de plante
Nu Virgos, un grup de fete ruso-ucrainean cunoscut în Rusia și Ucraina ca "VIA Gra"
"Stay Up! (Viagra)", o melodie din 2008 a formației americane rapper 88-Keys